Triangulation steht für:

 Triangulation (Messtechnik), optische Abstandsmessung durch Winkelmessung innerhalb von Dreiecken
 Triangulation (Geodäsie), auch Triangulationsnetz, das Aufteilen einer Fläche in Dreiecke und deren Ausmessung
 Triangulation (Fläche), Erzeugung eines Dreiecksnetzes auf einer Fläche im 3-dimensionalen Raum
 Triangulation, Teilung einer Fläche in Dreiecke, siehe Gitter (Geometrie) #Dreiecksgitter
Triangulation (Schach), taktisches Motiv in Schachendspielen
 Triangulation (Sozialwissenschaften), Anwendung mehrerer empirischer Methoden in Kombination
 Triangulation, Verfahren zur Umrechnung europäischer Währungen, siehe Euro #Umrechnung der alten Währungen in Euro
 Triangulation, dreikantiges Pfropfen, Veredelungsart im Pflanzenbau, siehe Pfropfen (Pflanzen)

Triangulierung steht für:
 Triangulierung (Topologie), Zerlegung eines Raumes in Simplexe
 Triangulierung (Psychoanalyse), das Hinzutreten eines Dritten zu einer Zweierbeziehung
 Triangulierung, gestörtes Beziehungsmuster zwischen drei Personen, siehe Triade (Familientherapie) #Dysfunktionale Triade (Triangulierung)

Siehe auch
 Triangulum (Dreieck-Sternbild)